

Patronyme 

 Phan Dinh Khai
 Phan Văn Khải
 Trần Quang Khải

Toponyme 

 Nong Khai
 Province de Nong Khai